Une chambre en ville és una pel·lícula de l'any 1982 dirigida per Jacques Demy i protagonitzada per Dominique Sanda, Michel Piccoli i Richard Berry.

Argument 
Nantes, 1955. Hi ha agitació social i esclats de violència a la ciutat. Els treballadors de les drassanes fan vaga. El torner François Guilbaud (Richard Berry) surt amb la dolça Violette Pelletier (Fabienne Guyon) i s'allotja a la casa de la vídua Margot Langlois (Danielle Darrieux). Mentre duri la vaga, François no podrà pagar el lloguer a la vídua. Aquesta té una filla, Edith Leroyer (Dominique Sanda), casada amb un venedor de televisors, el gelós i impotent Edmond (Michel Piccoli). François i Edith es veuran atrapats per una passió irrefrenable.

Context històric i artístic 
Anys després d'Els paraigües de Cherbourg (1964) i Les senyoretes de Rochefort (1967), el cineasta francès Jacques Demy va retornar al cor del cinema musical, si bé transferint la comèdia en melodrama de conflictes morals i socials. Inclassificable com sempre, Demy realitzaria un arriscat i inversemblant musical on tots els monòlegs i diàlegs són cantats. Amb composicions de Michel Colombier, Demy entra sense embuts en els terrenys més desfogats i hiperbòlics del cinema, concertant una escabellada, fulletonesca i contrarealista opereta d'amor, desenganys i gelosies en la qual participen personatges substanciosament desmesurats: la dolça Violette, l'impotent i mesquí marit, l'amant, el sindicalista Guilbaud o la vídua, qui dissipa en alcohol l'enyor de la noblesa perduda. Entre sentiments desorbitats, èpica obrera, sublimada malenconia i previsió de tragèdia, el cineasta hi fica algunes cullerades de sarcasme i ironia.

Casat amb la també realitzadora Agnès Varda, Demy ja va voler rodar aquesta exacerbada raresa deu anys abans, aleshores amb Catherine Deneuve, Gerard Depardieu, Isabelle Huppert i Simone Signoret, però davant la negativa del músic Michel Legrand i de Catherine Deneuve, el projecte no va prosperar. Cal destacar-hi una singular seqüència: els policies antidisturbis de Nantes carreguen contra els exasperats vaguistes, tots ells, però, units en un gran cor de veus melòdiques i contestàries. Aquest inaudit i encara avui incomprès deliri musical es va saldar amb un estrepitós fracàs comercial.

Frases cèlebres

Premis 
 1982: Premis César (9 nominacions, incloent-hi Millor Pel·lícula).

Referències

Bibliografia 
 Bruno Villien, "Entretien avec Jacques Demy", Le Nouvel Observateur, 25 d'octubre del 1982.
 Serge Daney, Jean Narboni i Serge Toubiana, "Interview de Jacques Demy", Cahiers du cinéma, núm. 341, novembre del 1982.

Enllaços externs 
 The Criterion Collection 
 Jacques Demy and Nantes: The Roots of Enchantment 
 Une chambre en ville: Love and Death - Assaig de Geoff Andrew 
 Blood on the Rainbow: Jacques Demy and Une chambre en ville - Senses of Cinema 
 Tràiler a YouTube 

Pel·lícules de França del 1982
Pel·lícules d'Itàlia del 1982
Pel·lícules en francès
Pel·lícules dramàtiques de França